Stay Away! – gioco di carte non collezionabili
 Stay Away – brano dei Nirvana del 1991
 Stay Away – singolo dei L'Arc~en~Ciel del 2000